Marcin Łukaszewski – polski pianista i teoretyk muzyki
 Marcin Łukaszewski – polski piłkarz
 Marcin Łukaszewski – polski kierowca rajdowy